Сухоборка — название нескольких населённых пунктов:
 Сухоборка — посёлок в Слободском районе Кировской области.
 Сухоборка — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.